

Баштино () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Баштино () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Главиниця.
 Баштино () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Опан.